Die LigaPro 2015/16 war die 26. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 7. August 2015 und endete am 14. Mai 2016.

Die Liga wurde mit 24 Teams ausgetragen. Zwei Absteiger aus der  Primeira Liga und drei Aufsteiger aus der Campeonato Nacional de Seniores kamen dazu.

Am Saisonende stieg der Tabellenzweite und der Drittplatzierte auf. FC Porto B war als Meister nicht aufstiegsberechtigt. Die Liga wird zur Saison 2016/17 auf 22 Klubs reduziert. Daher steigen 2016 fünf Teams ab.

Teilnehmer

Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2015/16
Fußballsaison 2015/16